Champaña puede referirse a:

 (El) champán o (la) champaña; legalmente, vino espumoso producido en la región francesa de Champaña.
 (El) vino espumoso, o (la) champaña, o (el) champán; coloquialmente, cualquier vino espumoso.

Además, puede hacer referencia a:
 Champaña-Ardenas, región francesa origen de la bebida del mismo nombre, situada al noroeste de Francia.
 Champaña, antigua provincia francesa.
 El condado de Champaña, entidad feudal francesa durante los siglosXI y XII.
 Champaña, telenovela chilena.

Enlaces externos